Tyr () — пятнадцатый студийный альбом британской рок-группы Black Sabbath, вышедший в 1990 году.

Об альбоме 
Альбом назван по имени бога воинской доблести Тюра из скандинавской мифологии. Инструментальная композиция «The Battle of Tyr» («Битва Тюра») и две песни на второй стороне альбома — «In Odin’s Court» («При дворе Одина») и «Valhalla» («Вальхалла») музыкально и тематически связаны друг с другом и посвящены скандинавской мифологии и викингам. Тем не менее ввиду наличия на альбоме песен на другую тематику этот диск нельзя назвать концептуальным. В текстах песен «Anno Mundi» («Год мира») и «Jerusalem» («Иерусалим») средневековая тематика и атрибутика использовались для рассказа о социально-политических проблемах современности. В общей картине звучания значительна роль ударных Кози Пауэлла и клавишных Джеффа Николса.

После выхода в свет альбом вызвал противоречивые оценки. Критики и слушатели зачастую отмечали серьёзность тем песен и тяжесть звучания альбома по сравнению с предыдущими работами коллектива, влияние музыки и тематики опер Рихарда Вагнера на стилистику альбома. Другим слушателям «Tyr», напротив, показался облегчённой по звучанию работой.
 
В поддержку альбома был выпущен сингл «Feels Good to Me» (с концертной версией песни «Paranoid» на стороне Б, записанной во время концертов в Москве в 1989 году) и видеоклип с этой же балладой, а также проведено концертное турне. Концертные записи опубликованы только на бутлегах.

Список композиций

Сторона А

Сторона Б

Участники записи 
Музыканты
 Тони Айомми — ритм-гитара, лидер-гитара, акустическая гитара, продюсер
 Тони Мартин — весь основной и бэк-вокал
 Нил Мюррей — бас-гитара
 Кози Пауэлл — ударные и перкуссия, продюсер
 Джефф Николс — клавишные
Технический персонал
 Шон Линч (Sean Lynch) – звукорежиссёр
 Лейф Масес (Leif Mases) – сведение
 Тони Казинс (Tony Cousins) – редактор ()

Примечания

Ссылки 

Альбомы Black Sabbath
Альбомы I.R.S. Records